

Toponymes 
 Puyol-Cazalet est une commune française, située dans le département des Landes et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 
 André Cazalet (1955-), corniste et professeur de musique français.
 Auguste Cazalet (1938 - ) est un homme politique français.
 Charles Cazalet (1858-1933) fut un ancien président de la fédération internationale de Gymnastique.
 Clement Cazalet (1860 - 1950) fut un joueur britannique de tennis.
 Henri Cazalet, (1886-1944), fut un homme politique français.
 Robert Cazalet (1924 - 2012) fut un homme politique français.

Homonymie de patronyme